Prigogine se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alexandre Prigogine
 Alexander Prigogine